Réd ima več pomenov:
 red (odlikovanje)
 cerkveni red
 viteški red
 red (biologija)
 drug, starinski izraz za oceno
 red (pravo) - izraz za načelo delovanja, usklajen s pravili in smernicami
 Red je album skupine King Crimson

Zunanje povezave